Serpentine (rivier in Canada), een rivier in provincie New Brunswick
Serpentine (rivier in West-Australië)